Deszendent (lat. für „das Absteigende“) steht für:

 Nachkomme, biologischer Fachbegriff
 das Gegenstück zu Aszendent (Astrologie)
 das Gegenstück zu Aszendent (Linguistik)
 das Gegenstück zu Aszendent (Musik)
 das Gegenstück zu Aszendent (Geologie)